Franciaország
Saint-Caprais, település Allier megyében
Saint-Caprais, település Cher megyében
Saint-Caprais, település Gers megyében
Saint-Caprais, település Lot megyében